Walton County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Walton County (Florida)
 Walton County (Georgia)